Ainsworthia cordata är en flockblommig växtart som först beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin, och fick sitt nu gällande namn av Pierre Edmond Boissier. Ainsworthia cordata ingår i släktet Ainsworthia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cordata